Ю́рий Ле́вин:
 Левин, Юрий Абрамович (1917—2008) — советский и российский писатель, публицист, военный корреспондент, участник Великой Отечественной войны. 
 Левин, Юрий Давидович (1920—2006) — российский литературовед, переводчик.
 Левин, Юрий Иосифович (1935—2010) — советский и российский семиотик, лингвист, литературовед.